Жозеп Омс Пальисе́ (; род. 20 июля 1975, Льейда) — испанский шахматист, гроссмейстер (2007).

Четырехкратный чемпион Андорры (2003—2006 гг.).

В составе сборной Андорры участник двух шахматных олимпиад (2004 и 2006 гг.). На 37-й Олимпиаде (2006) показал лучший результат на своей доске.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 
 

Шахматисты Испании
Шахматисты Андорры